Einer gegen alle steht für:
 Einer gegen Alle, eine Album-Box (2005) der Band Samsas Traum
 Einer gegen alle (Film 1955), US-amerikanischer Western von Jacques Tourneur
 Einer gegen alle (Film 2016), spanischer Thriller von Iñaki Dorronsoro